Генрих Оберштейнер (; 13 ноября 1847, Вена, Австрийская империя — 19 ноября 1922) — австрийский невролог, профессор медицины.

Биография 
Еврейского происхождения. Сын и внук венских врачей. Обучался в университет Вены, слушал лекции Йозефа Гиртля, Карла Рокитанского, Йозефа Шкоды, Теодора Мейнерта.

Уже будучи студентом, занимался научной работой в лаборатории Эрнста Вильгельма фон Брюкке (1819—1892). До получения докторской степени опубликовал свою первую работу в области неврологии о тонкой структуре коры мозжечка.

В 1870 году получил докторскую степень в Венском университете.

В 1873 году в университете Вены прошёл процесс хабилитации в области патологии и анатомии нервной системы, став доцентом в 1880 году, в 1898 г. — «полный профессор» душевных и нервных болезней, владелец и директор частной лечебницы для душевнобольных в Вене.

В 1882 году основал всемирно известный институт анатомии и физиологии центральной нервной системы в Вене — Österreichisches Interakademisches Zentralinstitut für Hirnforschung. С 1885 года— член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина».

Им опубликованы многочисленные исследования по физиологии и патологии центральной нервной системы. Составил отличное руководство к изучению строения головного и спинного мозга, переведенное также на русский язык. Из заведуемой им анатомо-физиологической лаборатории постоянно выходили основательные экспериментальные и патологоанатомические работы местных и приезжих врачей. Изучал гипноз.

Член-основатель в 1909 году и член редакции журнала «Эпилепсия» Международной лиги борьбы с эпилепсией.

Память 
 Именем названа улица в венском районе Дёблинг — Obersteinergasse.
 В честь профессора и его коллеги Эмиля Редлиха (1866—1930) названа Зона Редлиха-Оберштейнера, место вхождения заднего корешка в спинной мозг.

Избранные труды 
 Anleitung beim Studium des baues der nervösen Centralorgane im gesunden und kranken Zustande. Leipzig and Vienna, 1888
 Die Lehre vom Hypnotismus. Leipzig and Vienna, 1893
 Die Krankheiten des Rückenmarks (в соавт.)
 Handbuch der praktischen Medizin, in Verbindung mit Zahlreichen Gelehrten. Stuttgart, 1906.
 Makroskopische Untersuchung des Zentralnervensystems, Berlin and Vienna, 1924.

Автор первого немецкоязычного издания о эпилепсии.

Похоронен на венском Дёблингском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 Heinrich Obersteiner

Неврологи Австрии
Физиологи Австрии
Патологи Австрии
Доктора медицины
Выпускники Венского университета
Члены Леопольдины
Похороненные на Дёблингском кладбище